James Gunn (1753–1801) Georgia állam szenátora 1789–1801 között
James Gunn (1923–2020) amerikai sci-fi-író, tudós
James Gunn (1938) amerikai csillagász
James Gunn (1966–) amerikai író, zenész, színész, producer és rendező

Jegyzetek